Auckland Open 2023 – Simplu masculin a avut loc în prima jumătate a lunii ianuarie 2023. Douăzeci și opt de jucători s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Auckland  jucat pe o suprafață dură. Patru dintre ei și-au asigurat participarea prin calificare. Ugo Humbert a fost campionul en-titre din 2020, ultima dată când a avut loc evenimentul.

La 36 de ani, Richard Gasquet, locul 67 mondial, a câștigat titlul învingându-l în finală pe britanicul Cameron Norrie, locul 12 mondial, cu scorul de 4–6, 6–4, 6–4, într-un meci care a durat două ore și 27 de minute. Este al 16-lea titlu din cariera lui Gasquet, primul după Rosmalen 2018.

Capi de serie
Primii patru capi de serie intră direct în runda a doua.

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Calificări

Capi de serie

Jucători calificați

Lucky losers

Rezultate calificări

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

Note

Legături externe
 Main draw
 Qualifying draw

ATP Auckland Open
ATP Tour 2023